Fess steht für:

 Kurzname von Professor Longhair (1918–1980), US-amerikanischer Musiker
 Simeon D. Fess (1861–1936), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Fees
 FES